Taj Football Club é um clube de futebol de Palau. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012-13.

Títulos 
  Campeonato Palauano de Futebol: 2012 

Clubes de futebol de Palau